Strażackie opowieści (ang. Firehouse Tales, 2005-2007) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez Warner Bros. W Wielkiej Brytanii emitowany był na kanale Cartoon Network Too, a obecnie przez Cartoonito. W Polsce premiera serialu odbyła się 1 czerwca 2010 roku na kanale MiniMini. Od 9 grudnia 2013 roku serial był nadawany na kanale Boomerang w bloku Cartoonito.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach Rudego, który wyjechał z fabryki, aby rozpocząć swoją strażacką karierę i zdobyć doświadczenie w szkole pożarniczej. Rudy może liczyć na nauczycieli, którzy uczą bohatera oraz jego przyjaciół, jak radzić sobie z wyzwaniami.

Bohaterowie 
 Rudy
 Zrzęda
 Gazik
 Szef
 Burmistrz
 Smrodzik

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie MiniMini – Start International Polska
Reżyseria: Marek Klimczuk
Dialogi polskie: Andrzej Wójcik
Teksty piosenek: Jakub Osiński
Dźwięk i montaż: Hanna Makowska
Kierownictwo produkcji: Anna Krajewska
Śpiewali: Adam Krylik, Marcin Mroziński
Wystąpili:
 Mateusz Narloch – Gazik
 Kajetan Lewandowski – Rudy
 Mieczysław Morański – Zrzęda
 Waldemar Barwiński – Szef
 Stefan Knothe – Łebski
 Mikołaj Klimek – Bubba
 Zbigniew Konopka – Pan Buldoryl
 Krzysztof Królak – Wirek
 Robert Tondera – Krągły
 Anna Sztejner – Burmistrz Daria Dymna
 Janusz Wituch – Hol
 Paweł Szczesny – Smrodzik
 Anna Apostolakis – Inspektorka
 Jan Kulczycki – Błękitny Baron
 Klaudiusz Kaufmann – Ding Dong
 Agnieszka Fajlhauer – Zoe
 Artur Pontek – Kreska
 Cezary Kwieciński – Spec
 Tomasz Steciuk – Sammy
 Beata Wyrąbkiewicz – Pola
 Jakub Szydłowski
 Adam Pluciński
 Joanna Pach
i inni

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 MiniMini
 I seria (odcinki 1-26) – 1 czerwca 2010 roku
 Boomerang
 I seria (odcinki 1-13) – 9 grudnia 2013 roku
 I seria (odcinki 14-26) – 12 maja 2014 roku

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Seriale telewizyjne zakończone w 2007
Programy telewizji Cartoon Network
Seriale wytwórni Warner Bros. Animation